Rhys Williams (acteur) (1897-1969) : Welsh acteur
 Rhys Williams (atleet) (1984) : Brits atleet
 Rhys Williams (voetballer) (1988) : Australisch voetballer